Empire — второй альбом британской группы Kasabian, вышедший 28 августа 2006 года. Выпуску альбома предшествовал сингл «», выпущенный 24 июля 2006 года. Альбом занял первое место в UK Albums Chart.

Список композиций 
 «» — 3:53
 «Shoot the Runner» — 3:27
 «Last Trip (In Flight)» — 2:53
 «Me Plus One» — 2:28
 «Sun Rise Light Flies» — 4:08
 «Apnoea» — 1:48
 «By My Side» — 4:14
 «Stuntman» — 5:19
 «Seek & Destroy» — 2:15
 «British Legion» — 3:19
 «The Doberman» — 5:34

Позиции в чартах 

Альбомы Kasabian
Альбомы Columbia Records
Альбомы BMG